Lagraulet ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Lagraulet-du-Gers im Département Gers
Lagraulet-Saint-Nicolas im Département Haute-Garonne